Termenul Munk se poate referi la:
 Andrzej Munk, regizor polonez;
 Kaj Munk, scriitor danez;
 Kirsten Munk, nobilă daneză, a doua soție a lui Christian al IV-lea al Danemarcei;
 râul Munk, afluent al râului Cerna.

Vezi și 
 Münk